Собра́ду (, ) — власна назва. Старопортугальською й іспанською — Собрадо.

Топоніми

Собраду (Каштелу-де-Пайва)
 Собраду (Валонгу)
 Собраду і Байрруш